Ammern kann bedeuten:

 Ammern (Emberizidae), eine artenreiche Familie von Vögeln

Orte:
 Ammern (Tübingen),ehemaliger Weiler an der Ammer westlich von Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Ammern (Unstruttal), Ortsteil der Gemeinde Unstruttal, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Ammern O.S., von 1936 bis 1945 Gemeindename der heutigen Ortschaft Sternalitz, polnisch Sternalice, in der Landgemeinde Radlau / Radłów, Powiat Oleski, Woiwodschaft Oppeln / Opole, Polen

Siehe auch:

 Ammer